Долења Вас може бити:

 Долења Вас (Лупоглав), насељено мјесто у општини Лупоглав, Истра, Република Хрватска
 Долења вас (Церкница), насељено мјесто у општини Церкница, Република Словенија
 Долења вас (Ново место), насељено мјесто у општини Ново место, Република Словенија
 Долења вас при Полици, насељено мјесто у општини Гросупље, Република Словенија
 Долења вас при Кршкем, насељено мјесто у општини Кршко, Република Словенија